Barbara von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Barbara von Brandenburg (1422–1481), Markgräfin von Mantua
 Barbara von Brandenburg (1464–1515), von 1476 bis 1492 Königin von Böhmen
 Barbara von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach (1495–1552), Landgräfin von Leuchtenberg
 Barbara von Brandenburg (1527–1595), von 1586 bis 1595 regierende Herzogin von Brieg
 Barbara von Sachsen-Wittenberg (1405–1465), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach
 Barbara Sophia von Brandenburg (1584–1636), durch Heirat Herzogin von Württemberg